Il singolare del Marburg Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Björn Phau era il detentore del titolo ma quest'anno ha partecipato al Torneo di Wimbledon.

Jan Hájek ha battuto in finale Andreas Haider-Maurer 6–2, 6–2.

Teste di serie

 Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
 Jan Hájek (Campione)
 Aljaž Bedene (primo turno)

 Tejmuraz Gabašvili (quarti di finale)
 Júlio Silva (secondo turno)
 Gastão Elias (primo turno)
 Andreas Haider-Maurer (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Marburg Open 2012